M22 ou M-22 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 Char M22 Locust, un char américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sciences

Astronomie 
 M22, un amas globulaire de la constellation du Sagittaire.

Mathématiques 
 M, un groupe de Mathieu en mathématiques ;
  M22, le 22e nombre de Mersenne. C'est un entier premier, qui s'écrit (en base 10) avec 2993 chiffres. Son écriture décimale a été obtenue le  par l'informaticien américain D. B. Gillies sur l'ILLIAC II.

Médecine 
 Lésion de la rotule, d'après la classification.

Transports

Automobile 
 GAZ-M22, un modèle du constructeur russe GAZ.

Autoroutes 
 Autoroute espagnole M-22 reliant l'Aéroport international de Madrid-Barajas à Coslada ;
 Autoroute nord-irlandaise M22 reliant Antrim à Randalstown.

Routes 
  Route serbe M22 reliant Belgrade à la frontière monténégrine ;
  Route ukrainienne M22 reliant Poltawa à Olexandrija.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres